Nucet ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Nucet, Stadt im Kreis Bihor
 Nucet (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Nucet (Chiojdeanca), Dorf im Kreis Prahova
 Nucet (Gornet), Dorf im Kreis Prahova
 Nucet (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu